Liber – rzymski bóg, odpowiednik greckiego Dionizosa
 Liber – polski raper, były członek grupy muzycznej Ascetoholix
 la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) – Liga Europejskich Bibliotek Naukowych